Бисениекс () — фамилия.
 Бисениекс, Валдис (1928—2017) — латышский языковед, поэт и переводчик.
 Бисениекс, Георг (1885—1941) — латвийский дипломат и политик.